Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2023 года (, , ) — 15-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проходил с 13 по 29 января в Индии, в городах Бхубанешваре и Руркеле (штат Одиша).

Действующими чемпионами мира была сборная Бельгия. Она дошла до финала, где в серии буллитов уступила Германии, которая завоевала третий титул.

Выбор места проведения 

Международная федерация хоккея на траве в декабре 2018 года объявила, что чемпионат мира 2022 года состоится в июле или январе 2023 года. Международная федерация получила три заявки на проведение чемпионата мира 2022 года. В ноябре 2019 года стало известно, что чемпионат мира второй раз подряд пройдёт в Индии в январе 2023 года.

Поданные заявки на проведение турнира 1–17 июля 2022 года:

 (сняли заявку)

 (сняли заявку)

Поданные заявки на проведение турнира 13–29 января 2023 года:

Команды

Квалификация
Формат турнира не изменился по сравнению с 2018 годом, где также принимали участие 16 команд. Помимо хозяев, Индии, пять команд-чемпионов своих континентов автоматически прошли квалификацию на чемпионат мира. После того, как Олимпиада-2020 была перенесена, было решено с помощью континентальных соревнований разыграть не шесть, а все шестнадцать квот.

Жеребьёвка
Жеребьёвка состоялась 8 декабря 2022 года.

Составы

Все квалифицировавшиеся 16 сборных должны были заявить команду из восемнадцати игроков и двух запасных.

Города и стадионы

Групповой этап 
Расписание матчей было опубликовано 8 сентября 2022 года.

Время указано местное (UTC+5:30).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Квалификация плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата

2023 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2023
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2023
хоккей
Январь 2023 года
Международные спортивные соревнования в Бхубанешваре
Международные спортивные соревнования в Руркеле